

Sigle 
 Maximum Likelihood Estimation  – metodo della massima verosimiglianza
 Mister Leather Europe

Codici 
 MLE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Malé, Maldive
 mle – codice ISO 639-3 della lingua manambu
 MLE – codice ISO 3166-2:MV di Malé (Maldive)

Altri progetti